DeWitt County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 DeWitt County (Illinois)
 DeWitt County (Texas)